Maluschka steht für:

 Maluschka (Beresne), ein Dorf im Rajon Beresne, im ukrainischen Oblast Riwne

Maluschka ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Maluschka (* 1972), deutscher Trainer, Redner, Karateka und Buchautor